Les Manlii Capitolini sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens Manlia. Ils apparaissent au  Capitolinus signifie « du Capitole ».

Principaux membres 
 Manlii Vulsones
 Quintus Manlius Vulso Capitolinus, tribun consulaire en 396 av. J.-C.
 Aulus Manlius Vulso Capitolinus, frère du précédent, tribun consulaire en 405, 402 et 397 
 Publius Manlius Capitolinus, fils du précédent, tribun consulaire en 379 et 367  et dictateur en 368 
 Lucius Manlius Capitolinus Imperiosus, frère du précédent, dictateur en 363 
 Titus Manlius, oncle du précédent
 Aulus Manlius Capitolinus, fils du précédent, tribun consulaire en 389, 385, 383 et 370 
 Marcus Manlius Capitolinus, frère du précédent, consul en 392 

 Publius Manlius
 Marcus Manlius Capitolinus, fils du précédent, tribun consulaire en 434 
 Lucius Manlius Capitolinus, tribun consulaire en 422 
 Cnaeus Manlius Capitolinus, maître de cavalerie en 385 
 Caius Manlius Capitolinus, tribun consulaire en 379 
 Lucius Manlius Capitolinus Imperiosus, dictateur en 363 
 Cnaeus Manlius Capitolinus Imperiosus, consul en 359 et 357  et censeur en 351